

Cinema 
Kings – film del 2007 diretto da Tom Collins 
Kings – film del 2017 diretto da Deniz Gamze Ergüven

Musica 
I Kings – gruppo musicale beat italiano
Kings – gruppo musicale greco

Sport 
Cincinnati Kings – società calcistica statunitense
Los Angeles Kings – squadra di hockey su ghiaccio statunitense
Sacramento Kings – squadra di pallacanestro statunitense

Televisione 
Kings – serie televisiva statunitense del 2009

Pagine correlate 
King
Contea di Kings